Let Love In (álbum de Goo Goo Dolls)
Let Love In (álbum de Nick Cave and the Bad Seeds)

Desambiguação